Маликорн (Алье) — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Маликорн (Йонна) — коммуна во Франции, департамент Йонна.
 Маликорн-сюр-Сарт — коммуна во Франции, департамент Сарта.